Leontina bezeichnet:
 einen weiblichen Vornamen
 Leontina Văduva (* 1960), rumänisch-französische Sopranistin
 Leontina Albina Espinoza (1925–1998), chilenische Mutter von angeblich 55 Kindern 
 den Asteroiden (844) Leontina
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Carrozzeria Pettenella (1973–1976)